Кавтара́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Георгій Кавтарадзе (1940—2020) — грузинський актор, сценарист, режисер.
 Дмитро Кавтарадзе (* 1947) — російський вчений, еколог, біолог.
 Сергій Кавтарадзе (1885—1971) — учасник революційного руху у Грузії та Росії, державний діяч.
 Юрій Кавтарадзе (1923—1979) — грузинський кінорежисер і сценарист.

Грузинські прізвища